Municipio de Hillsboro puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hillsboro (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Hillsboro (condado de Montgomery, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.